École est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Une école est un établissement permettant d'accueillir des individus afin de leur dispenser un enseignement. Ce terme est généralement plus utilisé pour l'école primaire et les grandes écoles que pour l'enseignement secondaire et le reste de l'enseignement supérieur.
 Une école peut aussi correspondre à un mouvement regroupant les disciples se réclamant d'une même pensée, doctrine ou pratique :
 Courant de pensée philosophique : par exemple l'école pythagoricienne  ;
 Courant de pensée économique : par exemple l'école autrichienne, l'école de Chicago (économie).
 Inspiration portée par un mouvement artistique : par exemple l'école de Fontainebleau ou d'une manière plus générale l'école classique, l'école romantique.
 Une grande école est, selon le  ministère de l'éducation nationale français, un   et se trouve sous la tutelle d'un ministère.
 L'école buissonnière est une forme d'absentéisme pratiquée dans le domaine des études.

Nom propre 

 L'École (rivière), rivière d'Île-de-France.
 École (Doubs), ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à École-Valentin.
 École (Savoie), commune de la Savoie

Titres

Notes et références

Voir aussi 
 Académie de Platon, école de philosophie à Athènes de 387 à 86 av. J.C.